Sagra steht für:

 Sagra (Fest), Kirchweihfest in Italien
 Sagra (Alicante), Ort in Spanien

La Sagra steht für:

 La Sagra (Toledo), Comarca in Spanien
 (164589) La Sagra, Asteroid des Hauptgürtels
 Observatorio Astronómico de La Sagra, Sternwarte in der Provinz Granada, Spanien
 Sierra de La Sagra, Berg und Gebirgszug in Spanien

Sagra ist der Familienname folgender Personen:

 Ramón de la Sagra (1798–1871), spanischer Ökonom und Botaniker